Almeida kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio de Pádua Almeida
 Francisca C. Almeida
 Joaquim de Almeida (auktor)
 Rogério T. Almeida
 Samuel Soares de Almeida

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer